Болле, Амеде-Эрнест (1844—1917) — французский литейщик колоколов и изобретатель, специализировавшийся на паровых машинах.
 
 Болле, Леон (1870—1913) — французский промышленник и изобретатель.
 Болле, Роберто (род. 1975) — итальянский танцовщик.